Ojibway bezieht sich auf:
 Ojibway, ein Urvolk und eine der größten indigenen Ethnien Nordamerikas, siehe Anishinabe
 Ojibway (Missouri), eine ehemalige Stadt im Wayne County, Missouri
 Lake Ojibway, ein prähistorischer See  im nördlichen Ontario und Quebec

Siehe auch:

 Ojibwa (Begriffsklärung)